Campeonato Mundial de Rally Cross-Country puede referirse a:
 El Campeonato Mundial de Rally Cross-Country de motociclismo, organizado por la FIM.
 La Copa Mundial de Rally Cross-Country de automovilismo, organizado por la FIA.